«Тайная вечеря» — название нескольких фресок и картин:
 «Тайная вечеря» (1308—1311) — картина Дуччо ди Буонинсеньи .
 «Тайная вечеря» (1320) — фреска Пьетро Лоренцетти.
 «Тайная вечеря» (1447) — фреска Андреа дель Кастаньо.
 «Тайная вечеря» (1464—1467) — картина Дирка Баутса.
 «Тайная вечеря» (1480) — фреска Доменико Гирландайо.
 «Тайная вечеря» (1480—1482) — фреска Козимо Росселли и Бьяджо д’Антонио.
 «Тайная вечеря» (1495—1498) — фреска Леонардо да Винчи.
 «Тайная вечеря» (1509, 1510, 1521-1523) — три гравюры Альбрехта Дюрера
 «Тайная вечеря» (1519-1527) — картина Андреа дель Сарто.
 «Тайная вечеря» (1542) — картина Якопо Бассано.
 «Тайная вечеря» (1542) — картина Джорджо Вазари.
 «Тайная вечеря» (1548, 1562) — две картины Петера Пурбуса.
 «Тайная вечеря» (ок. 1568) — картина Эль Греко.
 «Тайная вечеря» (1582) — картина Алессандро Аллори.
 «Тайная вечеря» (1585) — картина Якопо Пальмы.
 «Тайная вечеря» (ок. 1592) — картина Тинторетто.
 «Тайная вечеря» (1625—1626) — картина Валантена де Булонь.
 «Тайная вечеря» (1631—1632) — картина Питера Пауля Рубенса.
 «Тайная вечеря» (1640) — картина Никола Пуссена.
 «Тайная вечеря» (1664) — картина Ван ден Экхоута.
 «Тайная вечеря» (ок. 1740) — картина Джованни Баттиста Тьеполо.
 «Тайная вечеря» (1838) — картина Василия Шебуева.
 «Тайная вечеря» (1863) — картина Николая Ге.
 «Тайная вечеря» (1900) — картина Василия Поленова
 «Тайная вечеря» (1903) — картина Ильи Репина.
 «Тайная вечеря» (1955) — картина Сальвадора Дали.